Regierung Delacroix steht für folgende Regierungen Belgiens:

 Regierung Delacroix I (21. November 1918 – 2. Dezember 1919)
 Regierung Delacroix II (2. Dezember 1919 – 20. November 1920)